|-
|(54251)||2000 JO26|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,079|| align=right|6,10|| align=right|3,673||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54252)||2000 JV26|| align=right|14,2|| align=right|2,978|| align=right|0,170|| align=right|10,00|| align=right|5,138||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54253)||2000 JP27|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,206|| align=right|3,03|| align=right|4,684||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54254)||2000 JQ27|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,089|| align=right|3,79|| align=right|3,500||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54255)||2000 JL28|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,084|| align=right|2,86|| align=right|3,711||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54256)||2000 JC30|| align=right|14,1|| align=right|2,784|| align=right|0,061|| align=right|6,25|| align=right|4,644||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54257)||2000 JK30|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|5,64|| align=right|3,812||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54258)||2000 JV30|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,233|| align=right|12,52|| align=right|4,227||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54259)||2000 JC32|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,133|| align=right|3,61|| align=right|4,002||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54260)||2000 JF32|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,193|| align=right|5,87|| align=right|3,562||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54261)||2000 JV32|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,086|| align=right|1,48|| align=right|3,809||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54262)||2000 JX32|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,105|| align=right|3,89|| align=right|3,563||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54263)||2000 JD33|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,182|| align=right|3,28|| align=right|4,167||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54264)||2000 JN33|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,149|| align=right|2,46|| align=right|3,671||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54265)||2000 JS33|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,050|| align=right|6,30|| align=right|3,541||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54266)||2000 JC34|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,092|| align=right|6,34|| align=right|3,567||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54267)||2000 JD35|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,067|| align=right|6,26|| align=right|3,495||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54268)||2000 JR35|| align=right|14,9|| align=right|3,146|| align=right|0,138|| align=right|3,95|| align=right|5,578||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54269)||2000 JZ36|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,110|| align=right|2,31|| align=right|4,020||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54270)||2000 JC39|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,134|| align=right|2,32|| align=right|5,659||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54271)||2000 JD39|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,047|| align=right|7,66|| align=right|3,454||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54272)||2000 JT40|| align=right|15,3|| align=right|2,895|| align=right|0,036|| align=right|2,20|| align=right|4,925||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54273)||2000 JC41|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,133|| align=right|1,41|| align=right|3,780||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54274)||2000 JK42|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,152|| align=right|3,84|| align=right|4,003||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54275)||2000 JF43|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,159|| align=right|3,27|| align=right|3,632||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54276)||2000 JG45|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,140|| align=right|9,58|| align=right|4,548||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54277)||2000 JD46|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,118|| align=right|16,39|| align=right|4,036||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54278)||2000 JZ46|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,153|| align=right|7,58|| align=right|4,190||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54279)||2000 JC47|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,083|| align=right|6,35|| align=right|3,706||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54280)||2000 JF47|| align=right|13,7|| align=right|2,922|| align=right|0,091|| align=right|11,24|| align=right|4,995||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54281)||2000 JP47|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,112|| align=right|6,13|| align=right|3,822||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54282)||2000 JX47|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,109|| align=right|6,20|| align=right|3,693||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54283)||2000 JG48|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,043|| align=right|10,02|| align=right|3,651||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54284)||2000 JM50|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,067|| align=right|11,97|| align=right|4,726||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54285)||2000 JR50|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,049|| align=right|3,56|| align=right|4,509||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54286)||2000 JD51|| align=right|13,4|| align=right|3,136|| align=right|0,178|| align=right|10,87|| align=right|5,554||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54287)||2000 JE51|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,156|| align=right|12,31|| align=right|4,616||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54288)||2000 JV53|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,191|| align=right|11,92|| align=right|4,240||MBA||4. maj 2000||Nanyo||T. Okuni
|-
|(54289)||2000 JE56|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,155|| align=right|5,47|| align=right|3,558||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54290)||2000 JM56|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|7,51|| align=right|3,501||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54291)||2000 JD57|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,046|| align=right|15,83|| align=right|4,294||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54292)||2000 JT58|| align=right|14,0|| align=right|2,243|| align=right|0,062|| align=right|6,88|| align=right|3,358||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54293)||2000 JB59|| align=right|13,0|| align=right|3,020|| align=right|0,090|| align=right|11,27|| align=right|5,248||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54294)||2000 JC59|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,109|| align=right|12,12|| align=right|4,181||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54295)||2000 JO59|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,076|| align=right|10,65|| align=right|3,630||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54296)||2000 JN60|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,180|| align=right|4,17|| align=right|3,677||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54297)||2000 JA61|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,019|| align=right|1,57|| align=right|4,811||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54298)||2000 JE62|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,145|| align=right|11,29|| align=right|3,529||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54299)||2000 JV62|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,088|| align=right|6,13|| align=right|3,585||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54300)||2000 JZ63|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,157|| align=right|2,82|| align=right|3,711||MBA||10. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54301)||2000 JG64|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,118|| align=right|6,47|| align=right|4,078||MBA||10. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54302)||2000 JA66|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,070|| align=right|10,98|| align=right|4,149||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54303)||2000 JD66|| align=right|13,9|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|13,08|| align=right|4,115||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54304)||2000 JE66|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,113|| align=right|14,37|| align=right|4,333||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54305)||2000 JB69|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,057|| align=right|9,56|| align=right|4,144||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54306)||2000 JC70|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,203|| align=right|29,15|| align=right|4,210||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54307)||2000 JT71|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,202|| align=right|4,72|| align=right|3,634||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54308)||2000 JF73|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,129|| align=right|10,36|| align=right|4,580||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54309)||2000 JN73|| align=right|15,0|| align=right|2,484|| align=right|0,059|| align=right|12,83|| align=right|3,915||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54310)||2000 JO73|| align=right|14,4|| align=right|2,622|| align=right|0,048|| align=right|15,52|| align=right|4,246||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54311)||2000 JR73|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,052|| align=right|14,50|| align=right|5,676||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54312)||2000 JZ73|| align=right|15,6|| align=right|2,523|| align=right|0,067|| align=right|3,67|| align=right|4,006||MBA||2. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54313)||2000 JL75|| align=right|16,9|| align=right|2,438|| align=right|0,147|| align=right|1,52|| align=right|3,806||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54314)||2000 JS75|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,130|| align=right|5,40|| align=right|3,445||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54315)||2000 JU75|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,118|| align=right|5,87|| align=right|3,400||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54316)||2000 JV75|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,195|| align=right|13,04|| align=right|4,245||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54317)||2000 JD76|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,082|| align=right|15,49|| align=right|4,227||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54318)||2000 JF76|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,150|| align=right|4,61|| align=right|4,376||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54319)||2000 JG76|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,086|| align=right|10,21|| align=right|4,169||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54320)||2000 JL80|| align=right|14,9|| align=right|3,119|| align=right|0,185|| align=right|0,64|| align=right|5,508||MBA||6. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54321)||2000 JA81|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,248|| align=right|6,78|| align=right|4,172||MBA||15. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54322)||2000 JZ83|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,142|| align=right|6,31|| align=right|4,156||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54323)||2000 JQ86|| align=right|13,7|| align=right|2,690|| align=right|0,058|| align=right|22,60|| align=right|4,410||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54324)||2000 KO3|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,064|| align=right|7,43|| align=right|3,540||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54325)||2000 KP3|| align=right|14,3|| align=right|3,218|| align=right|0,126|| align=right|5,49|| align=right|5,773||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54326)||2000 KY3|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|7,52|| align=right|3,796||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54327)||2000 KB4|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,183|| align=right|5,65|| align=right|4,064||MBA||27. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54328)||2000 KO5|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,155|| align=right|24,49|| align=right|3,590||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54329)||2000 KD6|| align=right|14,4|| align=right|3,223|| align=right|0,108|| align=right|5,60|| align=right|5,784||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54330)||2000 KH7|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,088|| align=right|12,96|| align=right|5,296||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54331)||2000 KS7|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,054|| align=right|5,57|| align=right|4,636||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54332)||2000 KQ9|| align=right|17,2|| align=right|2,358|| align=right|0,117|| align=right|1,78|| align=right|3,620||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54333)||2000 KJ10|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,063|| align=right|6,97|| align=right|4,449||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54334)||2000 KS10|| align=right|14,4|| align=right|2,947|| align=right|0,050|| align=right|12,90|| align=right|5,058||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54335)||2000 KJ12|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,127|| align=right|14,33|| align=right|4,108||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54336)||2000 KU13|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,195|| align=right|12,83|| align=right|4,196||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54337)||2000 KL15|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,138|| align=right|4,91|| align=right|3,739||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54338)||2000 KN18|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,033|| align=right|4,48|| align=right|4,164||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54339)||2000 KA19|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,093|| align=right|0,82|| align=right|4,332||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54340)||2000 KX22|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,060|| align=right|3,18|| align=right|4,460||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54341)||2000 KD24|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,041|| align=right|14,31|| align=right|3,990||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54342)||2000 KF24|| align=right|13,3|| align=right|2,993|| align=right|0,066|| align=right|11,29|| align=right|5,178||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54343)||2000 KY26|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,072|| align=right|5,76|| align=right|4,580||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54344)||2000 KK27|| align=right|14,0|| align=right|2,560|| align=right|0,145|| align=right|15,00|| align=right|4,096||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54345)||2000 KS28|| align=right|14,0|| align=right|2,766|| align=right|0,078|| align=right|6,96|| align=right|4,599||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54346)||2000 KZ28|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,117|| align=right|1,79|| align=right|3,763||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54347)||2000 KB29|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,061|| align=right|6,40|| align=right|3,592||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54348)||2000 KP29|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,185|| align=right|7,26|| align=right|5,806||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54349)||2000 KX29|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,178|| align=right|2,41|| align=right|5,711||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54350)||2000 KO30|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,153|| align=right|0,80|| align=right|3,649||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54351)||2000 KV30|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,105|| align=right|4,83|| align=right|3,574||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54352)||2000 KK31|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,165|| align=right|3,16|| align=right|3,459||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54353)||2000 KH32|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|3,823||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54354)||2000 KO32|| align=right|14,3|| align=right|3,168|| align=right|0,066|| align=right|8,26|| align=right|5,638||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54355)||2000 KJ33|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,142|| align=right|7,51|| align=right|3,433||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54356)||2000 KK33|| align=right|14,1|| align=right|2,350|| align=right|0,097|| align=right|8,60|| align=right|3,601||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54357)||2000 KN33|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,155|| align=right|2,56|| align=right|3,710||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54358)||2000 KM35|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,176|| align=right|17,13|| align=right|5,474||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54359)||2000 KD36|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,122|| align=right|4,32|| align=right|4,511||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54360)||2000 KK36|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,209|| align=right|5,18|| align=right|4,178||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54361)||2000 KM37|| align=right|16,4|| align=right|2,576|| align=right|0,110|| align=right|2,14|| align=right|4,134||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|54362 Restitutum||2000 KP38|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,130|| align=right|13,79|| align=right|4,284||MBA||27. maj 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(54363)||2000 KH39|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,079|| align=right|4,37|| align=right|3,727||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54364)||2000 KN42|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,090|| align=right|15,38|| align=right|4,330||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54365)||2000 KO42|| align=right|14,4|| align=right|2,562|| align=right|0,037|| align=right|15,63|| align=right|4,099||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54366)||2000 KL43|| align=right|16,2|| align=right|2,896|| align=right|0,065|| align=right|6,18|| align=right|4,928||MBA||26. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54367)||2000 KL48|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,158|| align=right|10,40|| align=right|3,868||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54368)||2000 KM50|| align=right|14,6|| align=right|2,263|| align=right|0,130|| align=right|6,71|| align=right|3,405||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54369)||2000 KS50|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,082|| align=right|12,15|| align=right|5,175||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54370)||2000 KT50|| align=right|13,3|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|11,86|| align=right|5,337||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54371)||2000 KC52|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,096|| align=right|3,01|| align=right|3,635||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54372)||2000 KN53|| align=right|13,3|| align=right|3,181|| align=right|0,061|| align=right|16,05|| align=right|5,672||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54373)||2000 KZ53|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,100|| align=right|14,63|| align=right|4,028||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54374)||2000 KM55|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,080|| align=right|6,68|| align=right|3,715||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54375)||2000 KO55|| align=right|13,3|| align=right|2,851|| align=right|0,118|| align=right|10,24|| align=right|4,813||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54376)||2000 KV56|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,167|| align=right|3,56|| align=right|3,735||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54377)||2000 KE58|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,082|| align=right|14,14|| align=right|4,246||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54378)||2000 KB60|| align=right|15,2|| align=right|2,440|| align=right|0,059|| align=right|7,13|| align=right|3,812||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54379)||2000 KA61|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,097|| align=right|5,29|| align=right|3,537||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54380)||2000 KR61|| align=right|14,8|| align=right|2,525|| align=right|0,131|| align=right|4,00|| align=right|4,012||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54381)||2000 KD62|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,109|| align=right|14,18|| align=right|4,565||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54382)||2000 KM62|| align=right|13,4|| align=right|3,055|| align=right|0,161|| align=right|11,64|| align=right|5,339||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54383)||2000 KC63|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,055|| align=right|13,14|| align=right|5,378||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54384)||2000 KU63|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,147|| align=right|14,05|| align=right|4,006||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54385)||2000 KB64|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,127|| align=right|12,57|| align=right|4,253||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54386)||2000 KD64|| align=right|14,0|| align=right|2,679|| align=right|0,187|| align=right|13,92|| align=right|4,384||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54387)||2000 KF64|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,126|| align=right|15,44|| align=right|4,230||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54388)||2000 KD65|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,277|| align=right|7,48|| align=right|4,545||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54389)||2000 KS65|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,089|| align=right|15,80|| align=right|4,180||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54390)||2000 KZ66|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,188|| align=right|24,76|| align=right|3,467||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54391)||2000 KO67|| align=right|13,5|| align=right|2,720|| align=right|0,171|| align=right|18,00|| align=right|4,484||MBA||31. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54392)||2000 KH70|| align=right|15,5|| align=right|2,913|| align=right|0,115|| align=right|0,94|| align=right|4,971||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54393)||2000 KX72|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,082|| align=right|14,36|| align=right|4,208||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54394)||2000 KB73|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,124|| align=right|13,80|| align=right|4,137||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54395)||2000 KD75|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,054|| align=right|5,67|| align=right|3,765||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54396)||2000 KW78|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,126|| align=right|5,75|| align=right|5,648||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54397)||2000 KC80|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|5,27|| align=right|3,649||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54398)||2000 KP82|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,091|| align=right|4,46|| align=right|4,307||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54399)||2000 KV82|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,070|| align=right|7,36|| align=right|3,726||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54400)||2000 LD|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,139|| align=right|3,63|| align=right|4,422||MBA||1. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54401)||2000 LM|| align=right|17,3|| align=right|1,711|| align=right|0,263|| align=right|18,96|| align=right|2,238||AMR||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54402)||2000 LA2|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|10,65|| align=right|5,150||MBA||4. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54403)||2000 LD2|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,163|| align=right|11,05|| align=right|4,283||MBA||4. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54404)||2000 LO3|| align=right|14,3|| align=right|2,680|| align=right|0,112|| align=right|10,87|| align=right|4,386||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54405)||2000 LL4|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,131|| align=right|9,58|| align=right|4,568||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54406)||2000 LR4|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,064|| align=right|7,63|| align=right|4,068||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54407)||2000 LU6|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,011|| align=right|3,95|| align=right|4,154||MBA||1. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54408)||2000 LZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,830|| align=right|0,112|| align=right|6,13|| align=right|4,761||MBA||1. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54409)||2000 LD8|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,097|| align=right|0,43|| align=right|3,508||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54410)||2000 LG9|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|3,66|| align=right|3,758||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|54411 Bobestelle||2000 LH10|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,187|| align=right|10,30|| align=right|4,826||MBA||3. junij 2000||Mauna Kea||P. B. Stetson; D. D. Balam
|-
|(54412)||2000 LU10|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,087|| align=right|12,18|| align=right|4,202||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54413)||2000 LL11|| align=right|13,8|| align=right|2,615|| align=right|0,173|| align=right|16,89|| align=right|4,228||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54414)||2000 LA13|| align=right|13,2|| align=right|2,979|| align=right|0,114|| align=right|11,40|| align=right|5,140||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54415)||2000 LR13|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,055|| align=right|10,35|| align=right|5,358||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54416)||2000 LR14|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,066|| align=right|4,58|| align=right|4,028||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54417)||2000 LH17|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,048|| align=right|7,70|| align=right|3,486||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54418)||2000 LO17|| align=right|12,9|| align=right|2,573|| align=right|0,202|| align=right|14,19|| align=right|4,127||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54419)||2000 LA20|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,191|| align=right|13,20|| align=right|3,722||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54420)||2000 LT20|| align=right|14,5|| align=right|2,055|| align=right|0,083|| align=right|19,56|| align=right|2,946||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54421)||2000 LG23|| align=right|14,4|| align=right|2,669|| align=right|0,137|| align=right|12,18|| align=right|4,359||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54422)||2000 LK23|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,136|| align=right|12,50|| align=right|4,403||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54423)||2000 LO24|| align=right|12,8|| align=right|3,237|| align=right|0,118|| align=right|22,33|| align=right|5,824||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54424)||2000 LP24|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,104|| align=right|15,62|| align=right|4,338||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54425)||2000 LX24|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,137|| align=right|15,68|| align=right|4,484||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54426)||2000 LR25|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,112|| align=right|7,94|| align=right|5,288||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54427)||2000 LG27|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,097|| align=right|8,86|| align=right|5,318||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54428)||2000 LN27|| align=right|12,2|| align=right|3,143|| align=right|0,095|| align=right|16,36|| align=right|5,571||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54429)||2000 LN28|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,166|| align=right|3,90|| align=right|4,568||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54430)||2000 LZ29|| align=right|13,7|| align=right|2,567|| align=right|0,128|| align=right|12,90|| align=right|4,112||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54431)||2000 LA31|| align=right|16,4|| align=right|2,444|| align=right|0,063|| align=right|6,65|| align=right|3,819||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54432)||2000 LG31|| align=right|12,9|| align=right|2,598|| align=right|0,187|| align=right|12,51|| align=right|4,187||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54433)||2000 LH32|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,054|| align=right|9,90|| align=right|5,132||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54434)||2000 LU33|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,195|| align=right|12,58|| align=right|4,411||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54435)||2000 LM35|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,063|| align=right|8,18|| align=right|5,359||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54436)||2000 LK36|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,072|| align=right|16,95|| align=right|4,563||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54437)||2000 MW|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,081|| align=right|14,02|| align=right|4,151||MBA||24. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54438)||2000 MB2|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,201|| align=right|3,98|| align=right|4,082||MBA||25. junij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|54439 Topeka||2000 MG3|| align=right|14,4|| align=right|2,539|| align=right|0,192|| align=right|16,52|| align=right|4,045||MBA||29. junij 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(54440)||2000 MP3|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,192|| align=right|5,37|| align=right|4,088||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54441)||2000 MP5|| align=right|13,8|| align=right|2,547|| align=right|0,217|| align=right|13,55|| align=right|4,064||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54442)||2000 MS5|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,208|| align=right|15,41|| align=right|4,313||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54443)||2000 MT5|| align=right|13,7|| align=right|2,338|| align=right|0,189|| align=right|24,39|| align=right|3,574||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54444)||2000 MU5|| align=right|12,3|| align=right|3,229|| align=right|0,036|| align=right|20,09|| align=right|5,801||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54445)||2000 MW5|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,204|| align=right|14,30|| align=right|4,188||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54446)||2000 MY5|| align=right|15,4|| align=right|2,719|| align=right|0,128|| align=right|5,36|| align=right|4,483||MBA||23. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54447)||2000 NX1|| align=right|14,8|| align=right|2,628|| align=right|0,085|| align=right|16,07|| align=right|4,259||MBA||5. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54448)||2000 NZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|22,24|| align=right|3,397||MBA||6. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54449)||2000 NY7|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,088|| align=right|9,71|| align=right|4,681||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54450)||2000 NT10|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,106|| align=right|8,56|| align=right|4,543||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54451)||2000 NV10|| align=right|13,3|| align=right|3,169|| align=right|0,158|| align=right|10,39|| align=right|5,641||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54452)||2000 NX13|| align=right|14,8|| align=right|2,715|| align=right|0,146|| align=right|10,67|| align=right|4,473||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54453)||2000 NL15|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,118|| align=right|9,31|| align=right|5,139||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54454)||2000 NA16|| align=right|14,1|| align=right|2,853|| align=right|0,017|| align=right|1,88|| align=right|4,818||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54455)||2000 NW16|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,166|| align=right|9,82|| align=right|4,127||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54456)||2000 NJ17|| align=right|13,7|| align=right|3,137|| align=right|0,034|| align=right|15,18|| align=right|5,554||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54457)||2000 NC24|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,123|| align=right|18,49|| align=right|4,171||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54458)||2000 NM24|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|14,20|| align=right|4,202||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54459)||2000 NX24|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,088|| align=right|3,31|| align=right|4,626||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54460)||2000 NU28|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,196|| align=right|3,32|| align=right|5,250||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54461)||2000 NA29|| align=right|13,8|| align=right|3,109|| align=right|0,198|| align=right|13,75|| align=right|5,482||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54462)||2000 NC29|| align=right|13,9|| align=right|2,797|| align=right|0,192|| align=right|17,36|| align=right|4,677||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54463)||2000 OS1|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,170|| align=right|4,87|| align=right|3,837||MBA||27. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54464)||2000 OX1|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|8,68|| align=right|5,232||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54465)||2000 OE4|| align=right|13,9|| align=right|2,679|| align=right|0,175|| align=right|8,05|| align=right|4,383||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54466)||2000 OO4|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,127|| align=right|13,46|| align=right|4,416||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54467)||2000 OE6|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,108|| align=right|10,87|| align=right|4,188||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54468)||2000 OA7|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,147|| align=right|12,67|| align=right|4,081||MBA||29. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54469)||2000 OM8|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,082|| align=right|9,53|| align=right|5,494||MBA||30. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54470)||2000 OE10|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,228|| align=right|7,65|| align=right|4,633||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54471)||2000 OC11|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,022|| align=right|5,13|| align=right|4,562||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54472)||2000 OL11|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,053|| align=right|3,06|| align=right|5,010||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54473)||2000 OK13|| align=right|13,2|| align=right|3,064|| align=right|0,057|| align=right|8,45|| align=right|5,363||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54474)||2000 OV13|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,080|| align=right|10,06|| align=right|5,295||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54475)||2000 OC16|| align=right|14,3|| align=right|2,748|| align=right|0,078|| align=right|3,44|| align=right|4,554||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54476)||2000 OK16|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,207|| align=right|12,01|| align=right|5,419||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54477)||2000 OM17|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,132|| align=right|1,77|| align=right|4,556||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54478)||2000 OG23|| align=right|13,7|| align=right|3,155|| align=right|0,168|| align=right|20,34|| align=right|5,604||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54479)||2000 OX23|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,101|| align=right|12,35|| align=right|5,161||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54480)||2000 OB24|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,192|| align=right|8,86|| align=right|4,121||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54481)||2000 OB25|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,111|| align=right|12,67|| align=right|4,337||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54482)||2000 OE25|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,174|| align=right|8,08|| align=right|4,328||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54483)||2000 OF26|| align=right|15,3|| align=right|2,203|| align=right|0,150|| align=right|4,12|| align=right|3,269||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54484)||2000 OJ26|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|5,72|| align=right|4,103||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54485)||2000 OR27|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,096|| align=right|15,54|| align=right|4,379||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54486)||2000 OO29|| align=right|14,2|| align=right|3,035|| align=right|0,103|| align=right|8,97|| align=right|5,286||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54487)||2000 OD30|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,091|| align=right|10,13|| align=right|5,310||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54488)||2000 OG32|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,055|| align=right|9,53|| align=right|5,430||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54489)||2000 OZ32|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,055|| align=right|14,51|| align=right|4,301||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54490)||2000 ON34|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,114|| align=right|8,85|| align=right|4,646||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54491)||2000 OD35|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,122|| align=right|9,82|| align=right|5,250||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54492)||2000 OB36|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,088|| align=right|17,55|| align=right|5,630||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54493)||2000 OP37|| align=right|14,5|| align=right|2,843|| align=right|0,123|| align=right|10,32|| align=right|4,793||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54494)||2000 OB38|| align=right|13,8|| align=right|3,235|| align=right|0,030|| align=right|10,04|| align=right|5,816||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54495)||2000 OL38|| align=right|14,9|| align=right|2,651|| align=right|0,143|| align=right|9,14|| align=right|4,316||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54496)||2000 OT40|| align=right|13,8|| align=right|3,062|| align=right|0,034|| align=right|7,79|| align=right|5,358||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54497)||2000 OF41|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,033|| align=right|9,49|| align=right|5,401||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54498)||2000 OK41|| align=right|14,9|| align=right|3,038|| align=right|0,023|| align=right|9,69|| align=right|5,295||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54499)||2000 OS41|| align=right|14,4|| align=right|2,852|| align=right|0,087|| align=right|11,88|| align=right|4,816||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54500)||2000 OR44|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,100|| align=right|13,65|| align=right|4,376||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov